Le terme « martre » peut faire référence à :

Zoologie 

 les martres, espèces de mammifères carnivores ;
 le genre , qui comprend la plupart des martres ;
 l'Écaille martre (), espèce d'insectes.

Patronyme 

  (né en 1928), écrivain et journaliste mexicain ;
 Henri Martre (1928-2018), ingénieur aéronautique français.

Toponyme 

 la rue Martre, voie française ;
 la Rivière à la Martre, cours d'eau canadien ;
 la Rivière à la Martre Ouest, cours d'eau canadien.

Autres 

 la Martre, navire français ;
 la , type de pinceau ;
 le martre, terme signifiant « martyr » en ancien français ( Montmartre).

Voir aussi